«Миджнабе́рд» (), ранее «Хаче́н» () — бывший арцахский футбольный клуб из Карвачара (Кельбаджара), основанный в 2004 году. Команда участвовала в чемпионате НКР.

История 

Клуб основан в 2004 году под названием «Хачен» и в том же году принял участие в Открытом чемпионате республики. В 2009 году команда заняла 6-е место в 1-м чемпионате НКР. С 2019 года называется «Миджнаберд».

Достижения 
 6-е место в чемпионате НКР (2009).

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок НКР

Известные игроки

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 www.sportinfo.am: Новости карабахского спорта
  www.rol.ru: В Нагорном Карабахе стартует первый собственный чемпионат по футболу
  lafc.do.am: Николай Казарян о футболе и Карабахе
 www.noev-kovcheg.ru: Учитесь бить пенальти!
 www.rian.ru:В Нагорном Карабахе стартует первый открытый чемпионат по футболу

Футбольные клубы Нагорно-Карабахской Республики